Ел Апомпо има више значења:

 Ел Апомпо (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Апомпо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Апомпо (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Апомпо (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику